Писково — деревня в Новомосковском административном округе Москвы (до 1 июля 2012 года была в составе Ленинского района Московской области). Входит в состав поселения Десёновское.

Население 

Согласно Всероссийской переписи, в 2002 году в деревне проживало 13 человек (6 мужчин и 7 женщин). По данным на 2005 год в деревне проживало 6 человек.

География 
Деревня Писково находится в юго-западной части Новомосковского административного округа, у границы с Троицким административным округом, примерно в 29 км к юго-западу от центра города Москвы и 7 км к югу от центра города Московский, на правом берегу реки Незнайки бассейна Пахры.

В 2 км юго-восточнее деревни проходит Калужское шоссе , в 7 км к северу — Киевское шоссе , в 16 км к югу — Московское малое кольцо , в 12 км к северо-востоку — Московская кольцевая автодорога, в 13 км к востоку — линия Курского направления Московской железной дороги. Ближайший населённый пункт — находящаяся на противоположном берегу деревня Пенино.

Неподалеку от деревни находится селище Писково XI—XIII вв.

История 
Название деревни, предположительно, произошло от некалендарного личного имени Писк.

В «Списке населённых мест» 1862 года — казённая деревня 1-го стана Подольского уезда Московской губернии по правую сторону старокалужского тракта, в 23 верстах от уездного города и 21 версте от становой квартиры, при речке Незнайке, с 12 дворами и 56 жителями (27 мужчин, 29 женщин).

По данным на 1899 год — деревня Десенской волости Подольского уезда с 72 жителями.

В 1913 году — 11 дворов.

По материалам Всесоюзной переписи населения 1926 года — деревня Пенинского сельсовета Десенской волости Подольского уезда в 2,1 км от Калужского шоссе и 8,5 км от станции Щербинка Курской железной дороги, проживало 94 жителя (48 мужчин, 46 женщин), насчитывалось 17 крестьянских хозяйств.

С 1929 до 2012 гг. — населённый пункт Московской области в составе Красно-Пахорского района (1929—1946); Калининского района (1946—1957); Ленинского района (1957—1960, 1965—2012); Подольского района (1960—1963); Ленинского укрупнённого сельского района (1963—1965).

С 2012 года — в составе города Москвы.

Примечания 



Населённые пункты Новомосковского административного округа